Fenwick är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Fenwick (1850–1918), brittisk fackföreningsman och politiker
 
 Millicent Fenwick (1910–1992), amerikansk politiker och diplomat
 Terry Fenwick (född 1959), engelsk fotbollsspelare